Robert Curry può riferirsi a:
 Robert Curry – cantante soul statunitense
 Robert Curry – lottatore statunitense
 Robert Curry Cameron – astronomo statunitense